Venusberg (Lummen), een Diestiaanheuvel in de Belgische gemeente Lummen
 Venusberg (Noordrijn-Westfalen), heuvel bij en wijk van de Duitse stad Bonn
 Venusberg (Saksen), een plaats in de gemeente Drebach in de Duitse deelstaat Saksen
 Venusberg (Naarden), ook de Leeuwenberg (Naarden) genoemd, een heuvel in de Nederlandse gemeente Gooise Meren